Miroslav Klose (1978), Duits voetballer
Timm Klose (1988), Zwitsers voetballer